Та́ня — краткая форма женского имени Татьяна.
 «Таня» — советский художественный телефильм 1974 года, снятый режиссёром Анатолием Эфросом по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.
 (2127) Таня — астероид главного пояса, который был открыт советской женщиной-астрономом Людмилой Черных.
 Таня — кодовое название женского спецназа Союзников из серии игр Command & Conquer: Red Alert.
 Таня Альвес — бразильская актриса театра, кино и телевидения, танцовщица, певица, модель, предприниматель.
 Таня Гроттер — цикл романов в стиле фэнтези, написанный российским писателем Дмитрием Емцем.
 Таня Гроттер — главный персонаж одноимённой серии книг.
 Таня Гроттер и пенсне Ноя — седьмая книга серии «Таня Гроттер».
Таня Хайд — британский режиссёр порнофильмов, снимающий в жанрах хардкор и фетиш.